Monastir hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Monastir, ciudad en Macedonia del Norte hoy llamada Bitola;
 Monastir (Italia), pueblo cerca de Cagliari, Cerdeña, Italia, famoso por su industria hortofrutícola;
 Monastir (Túnez), ciudad a 165 km al sureste de la ciudad de Túnez.
 Gobernación de Monastir, una de las 24 gobernaciones de Túnez, cuya capital es la ciudad homónima.